Чемпионат мира по международным шашкам 1986 года прошёл 1—16 февраля в Каннах, Франция по круговой системе. В нём приняли участие 14 спортсменок из 6 стран. Три спортсменки набрали одинаковое количество очков — по 10½. Согласно положению чемпионкой мира в пятый раз стала представительница СССР Елена Альтшуль. За второе место, дающее право вызвать чемпионку мира на матч 8—15 апреля был проведён матч между советскими шашистками Живиле Сакалаускайте и Зоей Садовской. В нём победила Садовская со счётом 4—2.

Итоговая таблица 

GMIF — международный гроссмейстер 

MIF — международный  мастер

MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 Результаты на сайте СДЮСШОР №17 по шашкам
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин 
 Архив журналов «Шашки»/1986 №8

Женщины 1986
1986 год в шашках
Спорт в Каннах